Orb může znamenat:

místopisné jméno
 Orb (řeka) – řeka ve Francii
 Bousquet-d'Orb – obec ve Francii na řece Orb (řeka)
 Cessenon-sur-Orb – obec ve Francii na řece Orb
 Colombières-sur-Orb – obec ve Francii na řece Orb
 Lignan-sur-Orb – obec ve Francii na řece Orb
 Le Poujol-sur-Orb – obec ve Francii na řece Orb
 La Tour-sur-Orb – obec ve Francii na řece Orb
 Bad Orb – město v Německu

jiný význam
 The Orb – anglická hudební skupina

Rozcestníky - místopisné jméno